Línea 114 puede referirse a:

 Línea 114 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 114 de colectivos de Rosario.
 Línea 114 de autobuses de Madrid.
 Antigua Línea 114 de ómnibus de Montevideo.